Черпа́к — невелика посудина (переважно з довгою ручкою) для черпання чого-небудь, ківш. Також кількість чого-небудь, набраного такою посудиною
 Черпа́к — риболовне знаряддя. Складається з двох взаємоперехресних обручів (бильця) з чотирикутною сіткою, прикріплених на держаку.
 Черпа́к — частина машини, механізму (екскаватора, драги і т. ін.), що має форму ковша і використовується для виймання ґрунту, породи, якої-небудь маси

 Іван Черпак (1894—1921) — сотник Вороньківської сотні, отаман, один з очільників повстання проти большевиків у Воронькові та бою на річці Трубіж.

Див. також 
 Ополоник
 Ківш (посуд)

Примітки